Руслан Васильевич Сливко (род. 6 января 1951) — советский деятель сельского хозяйства, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевой механизированного звена совхоза «Коммунар» Снигиревского района Николаевской области. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1981—1990 годах.

Биография 
Образование общее среднее. Член КПСС с 1970 года. В 1970-90-х годах — тракторист, звеньевой механизированного звена совхоза «Коммунар» села Новопетровка Снигиревского района Николаевской области. Новатор сельскохозяйственного производства.

С 1990-х годов — председатель фермерского хозяйства «Долина» села Новопетровка Снигиревского района Николаевской области. Руководитель ассоциации фермеров Снигиревского района. Член партии Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Октябрьской Революции
 медали
 лауреат премии Ленинского комсомола (1979)

Источники 
 газета «Південна правда» (Миколаїв) — січень 1986 року.
 

Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся 6 января
Персоналии:Снигирёвский район
Члены КПСС
Лауреаты премии Ленинского комсомола
Персоналии по алфавиту
Делегаты XXVII съезда КПСС